Відбиття (геометрія) — рух евклідового простору, множина нерухомих точек якого є гіперплощиною.
 Відбиття (фізика) — фізичний процес взаємодії хвиль або часток з поверхнею.